Y, betű
 Ÿ, betű
 Y, község Franciaországban